«Eternal» -o «The Eternal»- puede referirse a:

Música

Discográficas 
 Eternal Records, discográfica americana, subsidaria de Warner Bros. Records.

Agrupaciones 
 Eternal (1993–2000), banda británica de R&B.
 The Eternal (2003–), banda australiana.

Álbumes 
 Eternal (1995), álbum de la banda Malevolent Creation.
 Eternal (1999), álbum de la banda Eternal.
 Eternal (1999), álbum de la banda Samael.
 Eternal (2001), álbum de la banda Isley Brothers.
 Eternal (2004), álbum de la banda Branford Marsalis.
 Eternal (2010), álbum de la banda War of Ages.
 Eternal (2015), álbum de la banda Stratovarius.
 Eternal (2019), álbum del rapero King Lil G.

Otros 
 Eternal, videojuego de 2016.
 Eternals, película de 2021.